

Miejsca w tabeli w poprzednich sezonach 

Polskie kluby w rozgrywkach w piłce nożnej
Zagłębie Sosnowiec